Энрико Берти (; ) — итальянский философ, историк философии.

Биография 
С 1963 года профессор в Перудже. С 1971 года профессор в Падуе. Преподавал в Падуе историю философии с 1971 до 2009 года. В 2010 стал почётным профессором. В 1983—1986 годах был президентом  (Società Filosofica Italiana). Автор ряда работ по истории античной философии. Особенное внимание уделял философии Аристотеля. Выступал с докладом «Об отношении к аристотелевской философии сегодня» в августе 2013 года на XXIII Всемирном философском конгрессе в Афинах. В 2017 году перевёл «Метафизику» Аристотеля на итальянский язык. В 2003 году входил в состав Исполкома Международной Федерации Философских Обществ (МФФО).

Философия 
Берти исследовал особенности и структуру философского диспута, особо выделяя его из других видов дискуссии — религиозной, научной, политической. В своих исследованиях древнегреческой диалектики усматривал в субъективизме Протагора теоретическое оправдание и обоснование древнегреческой демократии.

Сочинения 
 L’interpretazione neoumanistica della filosofia presocratica, Padova, 1959.
 La filosofia del primo Aristotele, Padova, Cedam, 1962; 2ª ed., Milano, Vita e Pensiero, 1997.
 Il «De republica» di Cicerone e il pensiero politico classico, Padova, Cedam, 1963.
 L’unità del sapere in Aristotele, Padova, Cedam, 1965.
 La contraddizione, 1967.
 Studi sulla struttura logica del discorso scientifico, 1968.
 Studi aristotelici, L’Aquila, Japadre, 1975 (nuova edizione, 2012).
 Aristotele. Dalla dialettica alla filosofia prima, Padova, Cedam, 1977.
 Ragione scientifica e ragione filosofica nel pensiero moderno, Roma, La Goliardica, 1977.
 Profilo di Aristotele, Roma, Studium, 1979.
 Il bene, Brescia, La Scuola, 1983.
 Le vie della ragione, Bologna, Il Mulino, 1987.
 Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni, Palermo, L’Epos, 1987 (nuova edizione, 2015).
 Le ragioni di Aristotele, Roma-Bari, Laterza, 1989.
 Storia della filosofia. Dall’antichità a oggi (with Franco Volpi), Roma-Bari, Laterza, 1991.
 Aristotele nel Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1992.
 Introduzione alla metafisica, Torino, UTET, 1993.
 Il pensiero politico di Aristotele, Roma-Bari, Laterza, 1997.
 (curatore, con Cristina Rossitto) Aristotele e altri autori, Divisioni, con testo greco a fronte, coll. Il pensiero occidentale, 2005.
 In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filosofia antica, Roma-Bari, Laterza, 2007.
 Dialectique, physique et métaphysique. Études sur Aristote, Peeters, 2008.
 Il libro primo della «Metafisica» (con Cristina Rossitto), traduzione di Antonio Russo, Roma-Bari, Laterza, 2008.
 Sumphilosophein. La vita nell’Accademia di Platone, Roma-Bari, Laterza, 2010.
 Nuovi studi aristotelici, 4 voll., Brescia, Morcelliana, 2004—2010.
 Invito alla filosofia, Brescia, La Scuola, 2011.
 La ricerca della verità in filosofia, Roma, Studium, 2014.
 Aristotelismo, Bologna, il Mulino, 2017.

Переводы на русский язык 
 Берти Э. Древнегреческая диалектика как выражение свободы мысли и слова. Перевод Ф. Х. Кессиди. // Историко-философский ежегодник ’90. М., «Наука», 1991. С. 321—344.

Примечания

Литература 
 Кессиди Ф. Х. К публикации статьи Э. Берти «Древнегреческая диалектика как выражение свободы мысли и слова» // Историко-философский ежегодник ’90. М., «Наука», 1991. С. 316—321.
 Философский словарь: Основан Г. Шмидтом. 22-e, новое, переработ. изд. под ред. Г. Шишкоффа. Пер. с нем. Общая редакция В. А. Малинина. М.: Республика, 2003. С. 48
 Алейник Р. М. XXIII Всемирный философский конгресс: впечатления участника //Позиция. Философские проблемы науки и техники. 2013. № 7. С. 5-10.
 Кимелев Ю.А. Итальянская философия на рубеже XX-XXI вв. Аналитический обзор. М., 2019. С.24-26.
 Пушкарёв А. А. Диалектический диспут как псевдофилософия (генезис, социальная функция) В сборнике: II Копнинские чтения. Сборник работ участников международной конференции. Составитель и ответственный редактор: М. Н. Баландин. 1997. С. 153—158.
 Цибизова И. М. Берти Э. Возможная интерпретация классической метафизики. BERTI E. UNA POSSIBLE INTERPRETAZIONE DELLA METAFISICA CLASSICA // RIVISTA DI FILOSOFIA NEO-SCOLASTICA. — MILANO, 2015. — AN. 57, N 1-2. — P. 329—337 //Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3: Философия. Реферативный журнал. 2017. № 4. С. 147—153.
 Luca Grecchi, Il pensiero filosofico di Enrico Berti, con introduzione di Carmelo Vigna e postfazione di Enrico Berti, Pistoia, Editrice Petite Plaisance, 2013.

Философы XX века
Философы Италии
Историки философии
Преподаватели Падуанского университета